Rogalla steht für:
 Rogalla von Bieberstein, ostpreußisches Adelsgeschlecht, zu Namensträgern siehe dort
 Familie Rogalla, eine zentrale Familie mit vielen Verzweigungen im Roman Heimatmuseum (Roman) von Siegfried Lenz (Hamburg, 1978)

Rogalla ist der Familienname folgender Personen: 

 Hans Rogalla (1946–1986), deutscher Künstler (Malerei, Zeichnungen) 
 Jürgen Rogalla (* 1933), deutscher Oberst im Ministerium für Staatssicherheit
 René Rogalla (* 1963), Schweizer Fußballschiedsrichter
 Thomas Rogalla (1953–2018), deutscher Journalist und Pressesprecher